Балыктыр — топоним в России якутского происхождения.

 Балыктыр — озеро, на левом берегу р. Мамота, координаты 65°28'	150°56'
 Балыктыр — река, правый приток р. Тэнки, координаты 68°06'	132°28'
 Балыктыр — река, впадает в губу Буор-Хая моря Лаптевых, координаты 71°43'	132°21'
 Балыктыр — река, левый приток р. Омолой, координаты 70°35'	133°13'